Cibuluh (Kalipucang), een plaats in Indonesië
Cibuluh (Ujung Jaya), een plaats in Indonesië
Cibuluh (Tanjungsiang), een plaats in Indonesië
Cibuluh (Cidaun), een plaats in Indonesië